Mutter () — третий студийный альбом немецкой метал-группы Rammstein. Вышел 2 апреля 2001 года. Альбом записывался в Германии, Франции, Швеции и Америке. Журнал Metal Hammer включил Mutter в 200 лучших рок-альбомов всех времён (в стиле индастриал-метал, 4-е место). В России альбом получил премию «Рекордъ» в номинации «Зарубежный альбом года». В интервью Noizr Zine шведский продюсер и музыкант Петер Тэгтгрен посоветовал Mutter в качестве ориентира всем начинающим метал-продюсерам: «Он очень хорош, потому что в нём много различных элементов — в нём есть оркестровые партии, тяжёлые гитары, хорошее звучание барабанов — он может быть хорошим ориентиром».

История создания 
После прекращения гастрольной деятельности в поддержку второго альбома группа занялась подготовкой новой студийной работы. Работа над альбомом растянулась на полтора года. Разговоры о записи начались давно, ведь все отлично понимали, что на старом материале без конца не поездишь. Одного понимания не хватало – надо собраться и начать.

Во-первых, сказывалась общая усталость группы от затяжных гастролей. Это обстоятельство отражалось и на климате в коллективе. В прессе начали циркулировать слухи о напряжённых отношениях внутри группы и о её развале. Музыканты это отрицали, но как известно, дыма без огня не бывает. Ситуация вполне ясная: шесть разнохарактерных людей путешествуют вместе, варятся в одном котле на протяжении долгих месяцев концертной деятельности, вследствие чего возникают раздражения и мелкие дрязги — знакомо всем гастролирующим командам .

Во-вторых, давило то обстоятельство, что группа, достигшая успеха в мировой музыкальной индустрии, не может быть свободной от того, что делала ранее. Фанаты ждут то же самое, но в новой редакции. Группе, игравшей на протяжении трёх с небольшим лет, хочется чего нового, ещё не опробованного. Этот порочный круг нужно было разорвать музыкантам.

Особенно тяжко пришлось Тиллю. С одной стороны ему нужно было выйти из постоянного образа концертного «монстра». С другой стороны для сочинительства в духе Новой немецкой тяжести ему нужно было постоянно возвращаться в старый образ. Почти каждому нормальному человеку понятно, что сценический образ — это всего лишь игра, маска, с помощью которой артист пытается что-то рассказать зрителям или, в крайнем случае, просто излить душу.

В начале работы над альбомом, когда обстановку в группе с полной ответственностью можно охарактеризовать, как «разброд и шатание», пресса наполнилась слухами о целой череде различных неприятностей свалившихся на группу. Сначала прессу облетел слух о том, что группа попала в автокатастрофу. Это так и было, но никто из них сильно не пострадал, хоть и сидели спереди, и отделались синяками и ссадинами. Также всплыл слух, что один из музыкантов погиб. Слух был опровергнут, в аварии погиб один из участников группы Feeling B, Кристоф Циммерман. Группа после этого продолжила медленно, но неуклонно работать над альбомом.

Работа над новой пластинкой шла вяло: постоянно что-то отвлекало и мешало сконцентрироваться. Именно тогда появилась идея уехать куда-нибудь подальше, тем самым сменить обстановку. Но и этот вариант не совсем подходил. Уезжать далеко от дома, где участники Rammstein были и так нечастыми гостями и где их ждали друзья, дети и подруги, совсем не хотелось. Тогда же они решили отправиться в родную немецкую глухомань, на природу. На побережье Балтийского моря музыканты арендовали заброшенную виллу «Haus Weimar». В ней был сделан косметический ремонт и расчищен подвал. В IKEA были куплены шесть тумбочек с лампами и столько же кроватей. В подвале музыканты разместили домашнюю передвижную студию, где и началась нормальная работа над материалом для нового альбома.

Изначально альбом задумали сделать в экспериментальном стиле, в сильном электропанке, а Флаке предложил пару композиций записать без гитар, но остальные участники и продюсер были против и работа вошла тот жанр в котором они играли, что и принесло им популярность. Музыкантам нужно было каким-то образом разнообразить и дополнить своё звучание. Было решено убавить синтезаторные звуки. Наметился явным сдвиг в сторону готической музыки. Практически во всех композициях звучал приятный тяжёлый мелодизм. Музыка более сложной и одухотворённой. На этот музыканты решили пойти дальше своего показного садомазохизма и извращённых желаний. Тематика песен значительно расширилась. Животная ярость песен «Feuer frei!» и «Zwitter» переплелась с готической мелодичностью «Mutter» и «Nebel».

Живое исполнение песен 

Все песни с этого альбома исполнялись вживую во время тура Mutter. «Links 2-3-4», «Sonne», «Ich will» и «Feuer frei!» исполнялись на всех концертах группы с момента выхода альбома. "Feuer frei!" была убрана из концертной программы в 2019 году. Вероятно, это связано с релизом нового альбома. «Rein raus» исполнялась до мая 2005 года, заменила «Ich tu dir weh» на концертах 18 декабря 2009 года и 6-7 февраля 2010 года. «Mein Herz brennt» исполнялась 10 и 11 февраля 2005 года в Лилле совместно с группой Apocalyptica, затем — никогда. Вернулась в сет-лист во время тура Made in Germany вместе с «Mutter» и с 2016 года исполняется на всех последующих концертах группы.

Варианты изданий

Стандартное

Limited Tour Edition [2CD] DigiPack 
Выпускался в красном оформлении, на двух дисках в количестве 7500 экземпляров (на втором CD — четыре композиции, две из которых — «Ich will» и «Links 2-3-4» присутствуют в живом исполнении на концертном альбоме Lichtspielhaus).

Digipack 
Диджипак с магнитным замком, включает глянцевый постер. Трек-лист не изменён, бонус-треков нет.

Japanese Edition 
Включает скрытый трек «Halleluja» в варианте, отличном от песни с сингла Links 2 3 4 — немного другой микс и отсутствует сэмпл хора в начале песни. Этот вариант также был включен в саундтрек фильма «Обитель зла».

Участники записи 
 Тилль Линдеманн — вокал
 Рихард Круспе — соло-гитара, бэк-вокал
 Пауль Ландерс — ритм-гитара, бэк-вокал
 Оливер Ридель — бас-гитара
 Кристоф Шнайдер — ударные
 Кристиан Лоренц — клавишные, перкуссия (10)
 Ульф Крюкенберг — звукорежиссёр
 Кристиана Хебольд — бэк-вокал (11)
 Кира Ли Линдеманн — вокал (7)
 Ольсен Инвольтини — струнные аранжировки (1, 6, 11)
 Оркестр , под руководством Гюнтера Йозека
 Фотографии www.Daniel-Geo-Fuchs.com

Чарты

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Mutter на last.fm
 Тексты и переводы песен из альбома Mutter

Альбомы индастриал-метала
Альбомы Rammstein
Альбомы на немецком языке